Tiffany steht für:

 Tiffany & Co., Schmuckunternehmen
 Tiffany Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Tiffany Club, Jazzclub in Los Angeles 
 Tiffany (Romanreihe), Taschenheftreihe
 Tiffany (Vorname), weiblicher Vorname
 ITC Tiffany, ein 1974 von Ed Benguiat entworfener Relaunch einer Antiqua-Schrift aus dem 19. Jahrhundert

Tiffany ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tiffany (Colorado)
 Tiffany (New Mexico)
 Tiffany (Pennsylvania)
 Tiffany (Wisconsin) im Rock County
 Tiffany (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Tiffany Springs, Missouri

Tiffany  ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Charles Lewis Tiffany (1812–1902), US-amerikanischer Juwelier, Gründer von Tiffany & Co.
 Don Tiffany, Schauspieler
 Louis Comfort Tiffany (1848–1933), US-amerikanischer Künstler
 Dorothy Tiffany Burlingham (1891–1979), US-amerikanische Psychoanalytikerin
 John Tiffany (* 1971), britischer Theaterdirektor
 John Kerr Tiffany (1842–1897), US-amerikanischer Philatelist
 Tom Tiffany (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Tiffany (Sängerin, 1971) (Tiffany Renee Darwish), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Tiffany (Sängerin, 1989) (Stephanie Hwang), koreanisch-amerikanische Sängerin

Siehe auch:
 Tiffany-Glaskunst, Technik der Glasverarbeitung
 Frühstück bei Tiffany